Steve Thompson, Steven Thompson o Stephen Thompson pueden hacer referencia a:
 Stephen M. Thompson, baloncestista estadounidense, nacido en 1968.
 Stephen Thompson, escritor británico nacido en 1967.
 Stephen Thompson, peleador estadounidense nacido en 1983.
 Steve M. Thompson, político estadounidense, nacido en 1944.
 Steven Howard Thompson, futbolista escocés nacido en 1978.